Фредерику Андре Ферран Венансиу (; родился 4 февраля 1993 года в Гамбия — Понтеш — Алту-да-Герра, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Витория» (Гимарайнш).

Клубная карьера 
Венансиу — воспитанник клубов «Бенфика» и «Витория Сетубал». 30 декабря 2012 года в поединке Кубка португальской лиги против «Насьонал Фуншал» Фредерику дебютировал в составе последнего. 13 января 2013 года в матче против «Морейренсе» он дебютировал в Сангриш Лиге. 7 апреля в поединке против «Риу Аве» Венансиау забил свой первый гол за «Виторию».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Португалии Венансиу завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата Европы в Чехии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
 Португалия (до 21)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fpf.pt

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш